Boudinot ist der Familienname folgender Personen:

 Elias Boudinot (1740–1821), US-amerikanischer Politiker
 Elias Cornelius Boudinot (1835–1890), US-amerikanischer Jurist, Politiker und Offizier